A Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 A Lake, New Brunswick, sjö, 
 A Lake, Ontario, sjö,